Italia
 Palazzo Rinaldi – edificio di Noepoli
 Palazzo Rinaldi – edificio di Treviso

Uruguay
 Palazzo Rinaldi – edificio di Montevideo